Il singolare del torneo di tennis Izida Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Patricia Mayr-Achleitner che ha battuto in finale Cristina Dinu 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Patricia Mayr-Achleitner (Campionessa)
 Kristína Kučová (secondo turno)
 Cristina Dinu (finale)
 Julia Cohen (semifinali)

 Anne Schaefer (secondo turno)
 Jasmina Tinjić (primo turno)
 Lesley Kerkhove (primo turno)
 Kateřina Vaňková (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Izida Cup 2013